Blazon Stone steht für:
 Blazon Stone (Band), eine 2011 in Sandviken/Schweden gegründete Power-Metal-Band
 Blazon Stone (Running Wild-Album), das sechste Studioalbum der deutschen Heavy-Metal-Band Running Wild